

Musica
Buzz – gruppo musicale sudcoreano
Da Buzz – gruppo musicale svedese
Buzz – album degli Autograph del 2003
Buzz – album degli Guardian del 1995
Buzz – album degli Steps del 2000
Buzz – album di Keller Williams del 1996

Personaggi immaginari
Buzz – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Buzz – specie di api della serie di videogiochi Donkey Kong
Buzz – specie aliena del videogioco Neopets
Buzz Buzzard – personaggio nemico di Picchiarello (Woody Woodpecker)
Buzz Cooper – personaggio della soap statunitense Sentieri
Buzz Lightyear – personaggio della serie di film Toy Story
Buzz McNab – personaggio immaginario della serie televisiva Psych
Buzz Rodriguez – personaggio della serie animata Ned - Scuola di sopravvivenza

Tecnologia
Google Buzz – servizio di microblogging
Jeskola Buzz – software musicale
Yahoo! Buzz – comunità virtuale lanciata da Yahoo! per la pubblicazione di notizie da parte degli utenti

Altro
Buzz – film israeliano del 1998 diretto da Eli Cohen
Buzz! – serie di videogiochi quiz
Buzz – compagnia aerea europea low cost attiva tra il 2000 e il 2004
Buzz - compagnia aerea sussidiaria di Ryanair
Salt Lake Buzz – precedente nome della squadra di pallacanestro dei Salt Lake Bees
Buzz Cola – bevanda immaginaria de I Simpson
Buzz marketing – tecnica di marketing
Buzz – un taglio di capelli

Pagine correlate 
 Buz
 Buzz Buzz